Chińska Komisja Regulacyjna ds. papierów wartościowych – jedna z instytucji Rady Państwa Chińska Republika Ludowa odpowiedzialna za regulację obrotem papierami wartościowymi.
 Chińska Komisja Regulacyjna ds. ubezpieczeń – jedna z instytucji Rady Państwa Chińska Republika Ludowa, która odpowiedzialna jest za nadzór nad produktami i usługami na rynku ubezpieczeń
 Chińska Komisja Regulacyjna ds. banków – jedna z instytucji Rady Państwa Chińska Republika Ludowa, która odpowiedzialna jest za nadzór nad sektorem bankowym.